Die Mestaruussarja 1932 war die dritte Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde erstmals in einer Doppelrunde unter acht Mannschaften vom 5. Mai bis 2. Oktober ausgespielt. Meister wurde Titelverteidiger Helsingin Palloseura vor Vaasan PS.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Torschützenkönig wurde Lauri Lehtinen (TPS) mit 13 Toren.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

1932
Fußballsaison 1932